Lengyel Intézetek világszerte
 Lengyel Intézet (Budapest)